Este artigo lista futebolistas importantes e os plantéis do Sporting Clube de Portugal.

Jogadores notáveis 

  Adrien Silva
  Albano
  Beto
  Bruno Fernandes
  Carlos Manuel
  Cédric Soares
  Cristiano Ronaldo
  Dimas Teixeira
  Emílio Peixe
  Ernesto Figueiredo
  Francisco Stromp
  Fernando Peyroteo
  Jesus Correia
  João Mário
  João Moutinho
  João Morais
  João Pinto
  Joaquim Carvalho
  José Travassos
  Jorge Cadete
  Juca
 Luís Figo
  Manuel Fernandes
  Manuel Vasques
  Marco Caneira
  Mascarenhas
  Miguel Veloso
  Nani
  Oceano da Cruz
  Paulo Bento
  Paulo Sousa
  Pedro Barbosa
  Ricardo
  Ricardo Quaresma
  Rui Jordão
  Rui Jorge
  Rui Patrício
  Sá Pinto
  Simão Sabrosa
  Vasques
  Vidigal
  Vítor Damas
  William Carvalho
  Aldo Duscher
  Alberto Acosta
  Facundo Quiroga
  Hector Yazalde
  Marcos Rojo
  Rinaudo
  Anderson Polga
  Liedson
  Mário Jardel
  Bas Dost
  Stan Valckx
  Ricky van Wolfswinkel
  Mustapha Hadji
  Abdelilah Saber
  Noureddine Naybet
  Ivaylo Yordanov
  Krasimir Balakov
  Josef Fabian
  Marius Niculae
  Diego Capel
  Toñito
  Ivone De Franceschi
  Phil Babb
  Filip De Wilde
  Andrzej Juskowiak
  Peter Schmeichel
  Emmanuel Amunike
  Marat Izmailov
  Matías Fernández
  Fredy Montero
  Islam Slimani
  Sebastián Coates
  Jérémy Mathieu

Melhores marcadores 
Jogadores ao serviço do Sporting Clube de Portugal premiados com a Bota de Prata (até 1952) e, a partir daí até aos dias de hoje, a Bola de Prata.

Héctor Yazalde continua a ser atualmente o melhor recordista de sempre da Primeira Liga, e o quarto melhor da Bota de ouro da UEFA.

(1)Prémio partilhado; (2)Atual recorde da Primeira Liga; (3)Bota de ouro da UEFA

Melhores guarda-redes 
Prémios atribuídos pela LPFP.

(1)Eleito melhor guarda-redes do Euro 2016

Plantel de 2009-10

Plantel de 2010-11

Plantel de 2011-12

Plantel de 2015-16

Plantel de 2016-17

Plantel de 2017-18

Plantel de 2018-19

Plantel de 2019-20

Plantel de 2020-21

Ver também 
 Recordes e estatísticas do Sporting Clube de Portugal

Referências

Ligações externas 
 Sporting no zerozero.pt

 
Listas do Sporting Clube de Portugal
Sporting